Конверта́ция ( «изменяю, превращаю») — преобразование:
 Конвертация (ценных бумаг)
 Конвертация пенсионных прав

См. также